La Terrassa Futbol Club, è una società calcistica con sede a Terrassa (Barcellona), in Catalogna, in Spagna. 
Gioca nella Segunda División RFEF, la quarta serie del campionato spagnolo.

Tornei nazionali 
 1ª División: 0 stagioni
 2ª División: 15 stagioni
  2ª División B: 17 stagioni
  3ª División: 33 stagioni

Stagioni

Giocatori

Rosa

Calciatori famosi

Palmarès

Competizioni nazionali

1953-1954, 1961-1962, 1969-1970, 1974-1975

Competizioni regionali

2001-2002, 2002-2003

Altri piazzamenti

Secondo posto: 1997-1998 (gruppo III)
Terzo posto: 1987-1988 (gruppo II)

Finalista: 1985, 1986

Altri progetti

Collegamenti esterni